San Francisco, een stad in de Amerikaanse staat Californië
 SF Muni, de korte naam van het openbaarvervoerbedrijf en het transportnetwerk van San Francisco
 AT&SF, een van de bekendste treinmaatschappijen uit de Verenigde Staten
 Sciencefiction, een genre van verzonnen verhalen
 Harde SF, een subgenre van sciencefiction
 SF Site, een Canadees online tijdschrift waarin sciencefiction en fantasy gerecenseerd wordt
 Enkele reeksen van sciencefictionboeken:
 Born SF, een serie sciencefictionboeken in pocketvorm van de Nederlandse Born NV Uitgeversmaatschappij
 M=SF, een serie sciencefictionboeken van de Nederland se uitgever Meulenhoff te Amsterdam
 Bruna SF, een pocketboekenreeks van uitgeverij A.W. Bruna
 Scala SF, een serie sciencefictionboeken in pocketvorm van de Nederlandse uitgeverij Scala te Rotterdam
 Fontein SF, een serie sciencefictionboeken van de uitgeverij De Fontein te Baarn
 Nihon SF Taikai, een jaarlijkse sciencefictionevenement dat gehouden wordt in Japan
 SF Terra is een Nederlandse SF-vereniging die een tijdschrift uitgeeft met dezelfde naam
 Technopunk SF, een cyberpunk verhalenbundel van de Amerikaans schrijver William Gibson
 SF Weekly, een Amerikaanse alternatieve wekelijkse krant uit San Francisco (Californië)
 De Saab SF-340, een klein commutervliegtuig dat sterk op de Embraer-120 lijkt
 De Saab SF-2000, een passagiersvliegtuig van de Zweedse vliegtuigfabrikant Saab 
 De Sablatnig SF-4, een Duitse watervliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door Josef Sablatnig
 Een aanduiding voor planetoïden, zoals 2001 SF 121
 De stationaire fase, een onderdeel van een scheidingskolom waar de daadwerkelijke scheiding bij chromatografie plaatsvindt
 SF6 (zwavelhexafluoride), een anorganische verbinding van zwavel met fluor
 Enkele computerspellen:
 Soldier Front 
 Star Fox
 Street Fighter (een reeks)
 Superleague Formula, een autoraceklasse
 Schweizer Fernsehen, een voormalige Zwitserse televisiezender, tegenwoordig SRF
 SourceForge.net, een website voor opensourcesoftware
 De small-forward, ook 'nummer drie-positie', een van de vijf standaardposities bij basketbal
 Speciale eenheden, (Special Forces), speciaal getrainde militaire eenheden
 De Socialistische Volkspartij (Socialistisk Folkeparti), een Deense democratisch socialistische partij
 De Svensk Filmindustri, voornamelijk bekend van de films van Ingmar Bergman en de verfilming van de kinderboeken van Astrid Lindgren
 De voormalige landcode voor Finland, tegenwoordig FIN
 De afkorting van de congregatie Zonen van de Heilige Familie

 Spontane splijting, het uiteenvallen van de hele atoomkern in twee nieuwe kernen

Zie ook
 Biografielijst Sf